Enzo je italské mužské rodné jméno. Může též jít o zkrácenou podobu jmen Lorenzo či Vincenzo. Mezi nositele tohoto jména patří:
 Enzo Ferrari – italský automobilový závodník a zakladatel automobilky Ferrari
 Enzo Sardinský – korsický a sardinský král
 Enzo Scifo – bývalý belgický fotbalista
 Enzo Sereni – židovský výsadkář a příslušník protinacistického odboje
 Enzo Zidane – italský fotbalista